O Google SMS utiliza o SMS que é um recurso popularmente conhecido como "torpedo". A Google, através do Orkut, utiliza esse recurso de uma maneira bem interessante para os mais aficionados. Quando habilitado, o Orkut envia para o celular do usuário os scraps por ele recebidos, assim como pode enviar mensagens. Pode-se escolher receber no celular os scraps de todas as pessoas ou somente de amigos.

Ligações externas

Página do Google SMS

Google